Martharaptor greenriverensis es la única especie conocida del género extinto Martharaptor  de dinosaurio terópodo terizinosaurio que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 124 millones de años durante el Aptiense en lo que es hoy Norteamérica.

Descripción

Martharaptor fue un terópodo pequeño bípedo. Su forma depende de a qué grupo pertenece el animal en realidad. Si es, como el artículo descriptivo mantiene, un terizinosaurio basal, entonces el tamaño del holotipo es de aproximadamente 2,5 metros y 40 kilogramos. En este caso, la cola es relativamente corta, y la cabeza se habría mantenido ligeramente elevada. El cuello es relativamente largo. Los descriptores sabían de algunas características distintivas a fin de determinar que no es la única sino una combinación de máximo rendimiento. Las apófisis articulares anteriores de las vértebras cervicales no están dobladas. Las vértebras tienen una hipapofisis anterior, un saliente inferior a, en este caso, el lado frontal, y un solo par de aberturas neumáticas. El cráneo es desconocido. Del cuello sólo se conoce la mitad izquierda de un arco vertebral único retenidos en el mismo con un frente no curvada y una junta de proyección trasera, conectadas por una cornisa. La longitud es de 72,7 milímetros. Se halló una vértebra, probablemente la primera. Esta es anficélica, con extremos huecos, y el borde inferior de la cara frontal se expande en una hipapósfisis. Oblicuamente por encima y por detrás hay un claro derecho a la apertura neumática, un pneumatoporo con un contorno cuadrado. En el lado izquierdo son también trazas de un pneumatoporo visible.

Miembros anteriores
Las garras de la mano son fuertemente curvadas y tienen una joroba grande para la unión del tendón del músculo flexión pero no una proyección en el borde posterior superior. Las garras de mano son tan fuertes que su longitud curvada de la línea de punta en un ángulo recto a la superficie trasera es menor que la altura de dicha superficie trasera. La garra del tercer dedo es casi tan grande como la uña del segundo dedo. La punta de la escápula se ha ampliado. La parte superior de la nalga se redujo transversalmente. El primer hueso metatarsiano se coloca en la parte inferior y se redujo reducido en relación con los otros huesos metatarsianos. Todos los huesos metatarsianos no tienen articulaciones en bisagra del fondo. El cuarto hueso metatarsiano en la parte inferior justo por encima de los cóndilos se estrecharon. Las garras del pie a través de su estrecha y curvada con fuerza. La garra del primer dedo es la más pequeña.

La escapula tiene un extremo superior ensanchado y moderadamente por una pequeña en forma de hacha  con el proceso acromial visible que sobresale de la parte inferior frontal. El plano de la articulación del hombro no se desborde en el lado exterior. Dos elementos de la pata delantera uno se han encontrado que se han identificado como sujeto al eje de la radio y de la parte inferior del cúbito. Tienen una sección transversal circular, pero están demasiado dañada para otras características especiales para determinar. ¿Qué huesos metacarpianos, falanges, y tienen una articulación de bisagra en el extremo inferior. Las garras de mano son cortas y robustas, uno es claramente más grande y, presumiblemente, de que el primer dedo.

Miembros posterior
El primer hueso metatarsiano toca la parte superior del tobillo sin aplanar como la mayoría de los terópodos. Se aplanada también en el interior contra el segundo metatarsiano de aplicar. El primer dedo no había presumiblemente tienen ninguna función como en los posteriores Therizinosauridae. La superficie articular del primer dedo continúa en el lado frontal del primer metatarso y el dedo del pie era evidentemente un elemento móvil. Debido a que el balón del fondo de junta interior que es más largo que el exterior, lo que fue el primer dedo del pie apagado.

Descubrimiento e investigación
Sus restos fueron encontrados en el Miembro Yellow Cat de la Formación Cedar Mountain del Estado de Utah.

Fue encontrado a quince kilómetros al sureste de Río Verde en el este de Utah por Martha Hayden y Cari Corbett en un sitio de dinosaurios. Más tarde fue excavado por una asociación de paleontólogos aficionados, Los Amigos de la paleontología de Utah, bajo la guía profesional de Lindsay Zanno y Thomas Robert Bakker. Se encontró el esqueleto de un terópodo pequeño que parecía representar una especie desconocida.
En 2012, fue nombrada y descrita la especie tipo Martharaptor greenriverensis  por Philip Senter, James Kirkland y Deblieux Donald. En el nombre del género se une el nombre de Martha Haydn con la palabra latina raptor, "rapaz". El epíteto específico se refiere al Río Verde.

El holotipo, UMNH VP 21400, fue encontrado en un estrato de la parte superior del Miembro Yellow Cat de la Formación Cedar Mountain, capa que data de principios de Aptiano, hace unos 124 millones de años. Incluye vértebras de la parte posterior del cuello y la cola, una escápula, un isquion, pubis y algunos elementos del antebrazo y del pie. El hallazgo se compone de huesos sueltos en un área de un metro cuadrado a una profundidad de veinte centímetros. La calidad del material es bastante mala. Debido a que no había duplicados entre los restos, se supone que se trata de un solo individuo.

Clasificación

Martharaptor fue colocado por los descriptores dentro de Therizinosauroidea. De acuerdo con un análisis cladistico se encontró en una posición basal, sobre Beipiaosaurus pero por debajo de Alxasaurus en el árbol genealógico. Los descriptores señalaron sin embargo, que la ubicación debido a lo pobre de los hallazgos era muy incierta. Las características típicas de los terizinosaurios son la fuerte curvatura de las garras relativamente estrechos y la ausencia de articulaciones de bisagra en los huesos medio pie.

Filogenia
El siguiente cladograma muestra la posible situación de Martharaptor dentro de Therizinosauroidea.

Referencias

Therizinosauria
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Cretácico